signifie « Grotte de l'Arabe » en catalan. Ce nom désigne plusieurs dolmens du département français des Pyrénées-Orientales :
 Cova de l'Alarb (Argelès-sur-Mer)
 Cova de l'Alarb (Banyuls-sur-Mer)
 Cova de l'Alarb (Collioure)

Voir aussi
 
 , signifiant « Cabane du Maure » et désignant également des dolmens.